Special Collection — мини-альбом шотландско-американской рок-группы Garbage, выпущенный на лейбле Sony Music Entertainment Japan 6 февраля 2002 года эксклюзивно для Японии. В альбом вошли би-сайды, ремиксы, а также концертные записи группы. Релиз Special Collection совпал с началом японской части концертного тура группы в поддержку альбома Beautiful Garbage.

Об альбоме 
На Special Collection представлены песни «Use Me» и «Enough Is Never Enough», которые были записаны группой во время работы над третьим студийным альбомом Beautiful Garbage в период с апреля 2000 по май 2001 года. Обе композиции  появились в качестве би-сайдов на сингле Cherry Lips. Также в сборник была включена концертная версия песни «Vow», записанная 26 июня 1998 года на фестивале в Роскилле; ранее эта версия песни была доступна на специальном издании альбома Version 2.0. Кроме того, на Special Collection присутствует ремикс «Androgyny», подготовленный дуэтом The Neptunes, и ремикс «Cherry Lips», сделанный басистом группы Girls Against Boys Эли Дженни. Позже этот ремикс появился на сингле «Breaking Up the Girl».

Список композиций

Примечания

Ссылки
Официальный сайт Garbage
Special Collection на Garbage Discography
Special Collection на Discogs

Сборники 2002 года
Дебютные мини-альбомы 2002 года
Альбомы Garbage
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Бутчем Вигом